Louis Vitet kan syfta på:

* Louis Vitet (1736–1809), fransk läkare och politiker
 Ludovic Vitet (1802–1873), fransk skriftställare och politiker